Röttenbach (Erlangen), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Röttenbach (Roth), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren

Zie ook 
 Rottenbach (doorverwijspagina)